Подримље може бити:
 Подримље или Подрима, средњовековна жупа у Метохији
 Бело Подримље, шира област у сливу реке Бели Дрим
 Црно Подримље, област у сливу реке Црни Дрим
 у најширем смислу, целокупан слив реке Дрима

Види још 
 Дрим (вишезначна одредница)
 Задрима